Het WTA-tennistoernooi van Houston (officieel Oracle Challenger Series) van 2018 vond plaats van 12 tot en met 18 november 2018 in de Amerikaanse stad Houston. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het George R. Brown Tennis Center, op de campus van de Rice University.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste wildcard-speelster Peng Shuai uit China, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Amerikaanse kwalificante Lauren Davis in drie sets. Het was Pengs vierde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Naomi Broady en Sabrina Santamaria, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Maegan Manasse en Jessica Pegula won het toernooi. In de op zaterdag 17 november gespeelde finale ver­sloegen zij het als derde geplaatste koppel Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Belgische Victoria Smirnova speelde samen met Anna Bowtell uit Ierland, met wie zij studeert aan de Rice University, op welker terrein het toernooi zich ontrolt – dit studentenkoppel was via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Door verstek van hun tegenstandsters kregen zij een walk-over naar de tweede ronde, maar daarin bleken zij niet opgewassen tegen het derde reekshoofd Krawczyk/Olmos.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Jessy Rompies (Indonesië) wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een armblessure van de Nederlandse.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Houston 2018
Houston